, né le  à Bordeaux est un créateur parisien de bijoux, surtout reconnu pour ses créations de manchettes élastiques.

Biographie 
Sculpteur diplômé des beaux-arts, il lance sa première collection d'accessoires de mode (lunettes, foulards, sacs, chapeaux et bijoux) en 1989. Il s'est spécialisé dans la création et la confection de bijoux en métal, à travers sa marque, Philippe Audibert Paris, avec des manchettes en étain. La marque collabore , Paco Rabanne, Cacharel et agnès b. 

Les bijoux sont fabriqués à partir de pièces de métal en étain, trempées dans des bains d'or ou d'argent, souvent associées à des cristaux Swarovski et qui sont ensuite tisées sur de l'élastique.

En 2016, il ouvre une boutique à Paris.

En 2019, il s'associe au club de football Paris Saint-Germain et crée une collection de bijoux comportant les slogans ou le logo du club.

Notes et références 

Personnalité liée à la mode
Entreprise de joaillerie
Joaillier français
Naissance en octobre 1961
Élève de l'École nationale supérieure des beaux-arts au XXe siècle